Š’-lin může být:

 Š’-lin (Jün-nan) – autonomní okres v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 Š’-lin (Tchaj-pej) – městský obvod ve městě Tchaj-pej na Tchaj-wanu.